Slovní spojení Horní Brána má více významů:

Části měst
 Horní Brána - část města Český Krumlov v okrese Český Krumlov
 Horní Brána (Hostinné) - ulice v Hostinném v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji

Jiná geografická označení
 Horní Brána (vrch) - vrch s vysílačem jihovýchodně od města Český Krumlov (672 m)

Významy spojení Horní brána 

V Česku
 Horní brána (Beroun) - městská brána v Berouně ve Středočeském kraji
 Horní brána (Němčice nad Hanou) - městská brána v Němčicích nad Hanou v okrese Prostějov v Olomouckém kraji
 Rynárecká brána (též Horní brána) - městská brána v Pelhřimově v Kraji Vysočina
 Horní brána (Prachatice) - již neexistující městská brána v ulici Zlatá stezka v Prachaticích v Jihočeském kraji
 Horní brána (Telč) - městská brána v centru města Telč v okrese Jihlava v Kraji Vysočina
 Horní brána (Chomutov) - část chomutovského zámku

V zahraničí
 Horní brána (Bardejov) - brána městského opevnění slovenského města Bardejov, zrušena v roce 1843
 Horní brána (Hof) - brána v německém městě Hof, z níž se zachovalo jen pojmenování místa poblíž ulice Ludwigstraße
 Horní brána (Košice) - brána v městském opevnění v Košicích na Slovensku
 Horní brána (Ravensburg) - městská brána v Horním Švábsku v jižním Německu (německy Obertor)